Costabile –  nome proprio di persona italiano maschile
Costabile Gentilcore – abate di Cava
David Costabile – attore statunitense
Franco Costabile – poeta ermetico italiano